General Almirante puede referirse a:
 José Almirante y Torroella (1823-1894), militar y escritor español, general de división del arma de Ingenieros.
 Base «General Almirante», base militar del Ejército de Tierra español ubicada en Marines.